Die Fußball-Regionalliga Südwest der Frauen ist in Südwestdeutschland (Rheinland-Pfalz und Saarland) die dritthöchste Spielklasse im Frauenfußball. Die Liga untersteht dem Fußball-Regional-Verband Südwest.

Geschichte 
Die Liga wurde 1996 als Oberliga Südwest gegründet. Zur damaligen Zeit war die Oberliga Südwest die zweithöchste Spielklasse und der Meister hatte die Chance, sich durch eine Aufstiegsrunde für die Bundesliga zu qualifizieren. Erster Meister wurde der SC 07 Bad Neuenahr, der auch den Aufstieg schaffte. Nach Bad Neuenahr wurde der ehemalige Erstligist TuS Ahrbach zweimal in Folge Meister. In der Saison 1997/98 gewann Ahrbach sogar alle Saisonspiele, scheiterte aber ebenso wie im folgenden Jahr in der Aufstiegsrunde. Nach einer weiteren Vizemeisterschaft im Jahre 2000 – Meister wurde die Reserve des 1. FC Saarbrücken – rutschten die Ahrbacherinnen ins Mittelfeld zurück. Ebenfalls in der Saison 1999/00 schaffte der SC Siegelbach das Kunststück, kein Spiel zu verlieren und trotzdem nur Dritter zu werden. Danach wurde der Altmeister TuS Niederkirchen zweimal in Folge Meister. Erst im zweiten Versuch schaffte der TuS den Wiederaufstieg, nachdem der TuS alle Saisonspiele gewinnen konnte. Ebenfalls 2002 wurde der Aufsteiger FSV Viktoria Jägersburg Vizemeister und bester Aufsteiger aller Zeiten. 2003 schaffte der 1. FC Saarbrücken den direkten Wiederaufstieg und wurde der erste Verein, der mit zwei Mannschaften Meister der Regionalliga wurde. Ein Kuriosum brachte das Jahr 2004. Niederkirchen war wieder aus der Bundesliga abgestiegen und sicherte sich die Meisterschaft. In der Aufstiegsrunde scheiterte die Mannschaft. Obwohl der TuS für die neu gegründete 2. Bundesliga qualifiziert war verzichtete man in der Pfalz auf die neue Klasse und drehte eine „Ehrenrunde“. Somit zog nur Jägersburg ins neue Unterhaus ein. Ein Jahr später zog Niederkirchen nach. Mit fünf Meisterschaften ist der TuS Rekordmeister der Liga.

Nachdem sich in den Anfangsjahren der Regionalliga Südwest fast jeder Absteiger die Meisterschaft der Regionalliga sichern konnte, ist dies seit Mitte der 2000er-Jahre nur noch unregelmäßig der Fall. In der Saison 2013/14 stiegen mit dem SC 13 Bad Neuenahr II und dem SV Bardenbach sogar beide Absteiger erneut ab, während gleichzeitig mit dem TSV Schott Mainz ein Aufsteiger Meister wurde.

Modus 
Die Regionalliga Südwest besteht aktuell aus 14 Mannschaften, die im Ligasystem gegeneinander antreten. Ein Sieg wird mit drei, ein Unentschieden mit einem Punkt belohnt. Bis 2017 war die punktbeste Mannschaft Meister und steigt in die 2. Bundesliga auf. Seit 2019 die fünf Regionalligameister und ein Regionalligavizemeister ermitteln in drei gelosten Paarungen mit Hin- und Rückspiel die Aufsteiger in die 2. Bundesliga. Der teilnehmende Regionalligavizemeister wird anhand einer Leistungstabelle der Regionalverbände ermittelt, in die das Abschneiden der Vereine in den letzten drei Spielzeiten in der ersten und zweiten Bundesliga eingeht. Verzichtet der Meister auf seine Teilnahme oder der Sieger der Aufstiegsspiele auf sein Aufstiegsrecht bzw. wird dem Sieger der Aufstieg vom DFB verwehrt rückt der Verlierer nach. Wird auch dem Verlierer der Aufstieg verwehrt oder verzichtet steigt keine Mannschaft auf. Im Gegensatz zum Männerfußball dürfen auch zweite Mannschaften in die 2. Bundesliga aufsteigen. Dies geschah erstmals 2006, als die zweite Mannschaft des SC 07 Bad Neuenahr Meisterschaft und Aufstieg feiern konnte.

Auf der anderen Seite der Tabelle steigen die zwei letztplatzierten Mannschaften in die jeweilige Verbandsliga ab. Die Absteiger werden durch die Meister der Verbandsligen Rheinland, Südwest und Saarland ersetzt. Steigen zwei oder mehr Mannschaften aus der 2. Bundesliga in die Regionalliga Südwest ab, so erhöht sich der Abstieg aus der Regionalliga entsprechend.

Zieht ein Verein vor dem Beginn der Saison bzw. während der Saison seine Mannschaft zurück, so wird diese automatisch an das Tabellenende gesetzt und gilt als Absteiger.

Aktuelle Teilnehmer

Bisherige Meister

Rekordmeister

Rekorde 
Stand: Juni 2022

 Meiste Siege: Der TuS Niederkirchen (2001/02) und TSV Schott Mainz (2013/14 und 2014/15) gewannen alle 22 Saisonspiele. Der TuS Ahrbach blieb 1997/98 ebenfalls ohne Punktverlust, jedoch lediglich in 20 Saisonspielen.
 Wenigste Siege: Der FC 08 Homburg (2002/03) und der SV Dirmingen (2021/22) gewannen jeweils kein Spiel.
 Meiste Unentschieden: Der SC Siegelbach (2021/22) und der SV Dirmingen (2021/22) spielten je elfmal unentschieden.
 Wenigste Unentschieden: Acht Vereine blieben in der Ligageschichte ohne Punkteteilung. Die SpVgg Biebertal (1996/97 und 2001/02), der TSV Schott Mainz (2013/14 und 2014/15) und der TuS Wörrstadt (2012/13 und 2017/18) schafften dies jeweils zweimal.
 Meiste Niederlagen: Der VfR Niederfell (2009/10) und die DJK Blau-Weiß Niederlosheim (2010/11) verloren 20 Spiele.
 Wenigste Niederlagen: Zehnmal blieb eine Mannschaft während einer Saison ungeschlagen. Der SV Dirmingen (2006/07), der FSV Viktoria Jägersburg (2007/08), der TuS Wörrstadt (2012/13), der 1. FFC 08 Niederkirchen (2015/16) und die SG 99 Andernach (2016/17) blieben ungeschlagen und wurden gleichzeitig Meister.
 Meiste Tore geschossen: In der Saison 2014/15 erzielte der TSV Schott Mainz 116 Treffer.
 Wenigste Tore geschossen: Der FC 08 Homburg konnte in der Saison 2002/03 nur acht eigene Treffer bejubeln.
 Meiste Tore kassiert: Die DJK Saarwellingen musste in der Saison 2015/16 109 Gegentreffer über sich ergehen lassen.
 Wenigste Tore kassiert: In absoluten Zahlen stellte der TuS Ahrbach (1997/98) und der 1. FC Saarbrücken (2002/03) mit je sechs Gegentoren die beste Abwehr. Der TuS Niederkirchen kassierte in der Saison 2003/04 sieben Gegentore, musste aber zwei Spiele mehr absolvieren. Dies ergibt einen niedrigeren Schnitt.

Alle Teilnehmer der Regionalliga Südwest

Tabellen

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000 

Der SC Siegelbach blieb während der Saison ungeschlagen, belegte aber nur den dritten Platz.

2000/01 

Der 1. FC Saarbrücken zog seine zweite Mannschaft freiwillig zurück.

Ab 2001 

siehe Fußball-Regionalliga 2001/02 (Frauen)

Literatur 
 

Sudwest